Az  a következőket jelölheti:
 Okinava prefektúra, Japán egyik délkeleti prefektúrája
 Okinava, a Rjúkjú-szigetek legnagyobb szigete
 Okinava, a hasonló nevű prefektúra második legnagyobb városa
 Okinavai csata, a szigetért folyó ütközet a második világháború idején
 Okinawa, 1952-es amerikai film